Acanthocharax est un genre de poissons téléostéens de la famille des Characidae et de l'ordre des Characiformes. Le genre Acanthocharax est monotypique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce: Acanthocharax microlepis Eigenmann, 1912.

Liste d'espèces 
Selon :

 Acanthocharax microlepis Eigenmann, 1912

Voir aussi

Liens externes

Genre

Références 

Characidae
Characiformes (nom scientifique)
Genre de poissons monotypique 
Poisson d'aquarium